Пам’ятник воїнам-односельчанам (Вербень)
 Пам’ятник воїнам-односельчанам (Рогізне)
 Пам’ятник воїнам-односельчанам (Рудка)
 Пам'ятник воїнам-односельчанам (Терехове)

Пам'ятники
Пам'ятники Німецько-радянської війни